Idel-Ural (kraina) – kraina historyczna w Rosji europejskiej 
 Idel-Ural (państwo) – efemeryczne państwo ludów tureckich i fińskich w Rosji
 Idel-Ural – kolaboracyjny organ prasowy Legionu Tatarów Nadwołżańskich podczas II wojny światowej